est un mot japonais et un prénom unisexe.

Mot 
  désigne la garance en tant que plante ou teinte rouge.
 Akane est aussi le nom d'une variété de pomme.
 Akane est une marque de produits de beauté biologiques faits à Paris.

Prénom 
Ce prénom est actuellement très fréquent et se retrouve principalement parmi les jeunes. Il est majoritairement féminin. Il peut s'écrire あかね en hiragana, アカネ en katakana.

En kanji 
Ce prénom s'écrit entre autres sous les formes suivantes : 

 茜 : garance
  : « le son qui berce le suivant », suggérant deux naissances rapprochées.
  : « l'enfant qui vient après l'excellent ».
  : « le suivant en simultané », suggérant des jumeaux.
  : « le son splendide et pathétique », probablement de l'enfant vulnérable qui vient de naître.
  : « la garance adorée », suggérant probablement une enfant rouge à la naissance.
  : « le son de la récompense de l'amour ».
  : « rayon de lumière de l'amour » (ou adoré).

Personnes célèbres 
 Akane Oda (小田 茜) est une actrice japonaise.
 Akane Ōmae  (大前茜 (ja)) est une seiyū japonaise.
 Akane Liv , chanteuse et actrice japonaise

Dans les œuvres de fictions 
 Akane est personnage jouable dans le jeu de rôle Shining the Holy Ark
 Akane-chan (あかねちゃん) est un des personnages principaux du manga Akane-chan over drive.
 Akane-chan (あかねちゃん) est un personnage du manga Majin Tantei Nōgami Neuro
 Akane (アカネ) est un des personnages de la franchise Pokémon (également appelé Blanche).
 Akane est un personnage de Harukanaru Toki no Naka de ~ Hachiyoshou.
 Akane Aizawa est un personnage de Dai Sentai Goggle V.
 Akane Higurashi est un personnage du manga Mai HiME.
 Akane Houdzuki (Ema Skye en version française) est dans la série Ace Attorney
  est un personnage de Exaxxion.
  est un personnage secondaire du manga Dr Slump.
Akane Owari est un personnage du jeu vidéo Danganronpa 2: Goodbye Despair.
 Akane Kobayashi est un personnage de Doki Doki School Hours (Sensei no Ojikan).
 Akane Narita, un personnage du manga Hot Gimmick de Miki Aihara.
 Akane Soir, un personnage du manga MaiOtome.
 Akane Suzumiya, un personnage du manga Kimi ga Nozomu Eien Eaiden (ou Akane Maniax) et Kimi ga Nozomu Eien
 Akane Tachibana est un des personnages principaux du manga I'll génération basket de Hiroyuki Asada.
  est un des personnages principaux du manga Ranma ½.
 Akane Yamano est un personnage de Dual!.
 Akane Kino est un des personnages du manga Seiyuka.
 Akane Yamana (山菜 茜) est un personnage de la série de jeux, manga et anime Inazuma Eleven.
 Akane Tsunemori (常守 朱, Tsunemori Akane) est un des personnages principaux de l'anime et du manga Psycho-Pass.
 Akane Sonozaki (園崎 茜) est un personnage de Higurashi no naku koro ni.
 Akane Toriyasu est un personnage du jeu vidéo Yandere Simulator.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des prénoms
 Prénom composé japonais

Liens externes 
Pour la signification des kanjis :
 Japanese Kanji Dictionary
 Kanji information lookup

Prénom féminin